Domenico Contarini ist der Name folgender Personen:

Domenico I. Contarini († 1071), 30. Doge von Venedig
Domenico II. Contarini (1585–1675), 104. Doge von Venedig